El monasterio de Santa María de Sobrado es un monasterio español de fundación medieval que se encuentra ubicado en Sobrado (La Coruña), Galicia. Es también conocido como monasterio de Sobrado de los Monjes (). 

En 2015, en la aprobación por la Unesco de la ampliación del Camino de Santiago en España a «Caminos de Santiago de Compostela: Camino francés y Caminos del Norte de España», fue incluido como uno de los bienes individuales (n.º ref. 669bis-016) del camino costero.

Historia 

El monasterio fue fundado en el año 952 por Hermenegildo Alóitez, conde de Présaras, y su esposa la condesa Paterna Gundesíndez, quienes en 958 traspasaron el condado al monasterio y en ese mismo año, el conde se retiró y falleció ahí antes de diciembre de 966.  Aparece citado ya en documentos de finales del siglo , con el nombre de San Salvador. La historia de los 150 primeros años de vida del monasterio no está suficientemente estudiada; sabemos que a principios del siglo  el monasterio se encuentra abandonado. El monasterio fue heredado por los descendientes de los fundadores, miembros de la Casa de Traba, y casi dos siglos después, en enero de 1142, dos de los personajes más destacados de este linaje, Fernando y su hermano Bermudo Pérez de Traba, entregaron el monasterio a los monjes cistercienses.  Fue entonces cuando San Bernardo de Claraval envía desde la Abadía de Claraval, en Francia, de donde es abad, una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 1142, comienza en Santa María de Sobrado la vida monástica cisterciense. 

Durante el resto del siglo  y el siglo  el monasterio desarrolla una gran actividad espiritual y económica. Después, como la mayoría de los monasterios de España y Europa, conoce una etapa de decadencia que se detiene en el año 1498 al incorporarse a la congregación de San Bernardo de Castilla de la orden del Císter. El monasterio recupera gran parte de su grandeza; la mayoría de los edificios que actualmente se conservan comienzan a construirse a partir de esta nueva época. La monumental iglesia se termina a finales del siglo y en el año 1708 se consagró solemnemente. 

Santa María de Sobrado sufre una nueva etapa de decadencia, que culmina en 1834: el 21 de septiembre de 1834 se suprime por real orden el monasterio. Al año siguiente, 1835, la mayor parte de los monasterios de España son también suprimidos, por una orden general y definitiva de desamortización. El monasterio de Santa María de Sobrado, sus edificios y posesiones son vendidos a personas no relacionadas con la institución religiosa o eclesiástica. Se inicia un deterioro progresivo de los edificios que acaban convirtiéndose en un enorme montón de ruinas y piedras. 

En el año 1954, por encargo del cardenal Fernando Quiroga Palacios, arzobispo de Santiago de Compostela, el Monasterio Cisterciense de Viaceli, situado en la localidad de Cóbreces, en Cantabria, se hace cargo de su reconstrucción, y en el mes de julio de 1966 envía una comunidad de monjes de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia (Trapenses). El 25 de julio de 1966, solemnidad del Apóstol Santiago, comenzó nuevamente la vida monástica en el monasterio de Santa María de Sobrado.

Galería de imágenes

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Web del monasterio

España en 1708
Monasterios de España del siglo XII
Antiguos monasterios del Císter en España
Monasterios trapenses
Sobrado
Iglesias de Galicia del siglo XVII
Iglesias de la provincia de La Coruña
Organizaciones fundadas en los años 950
952
Monumentos histórico-artísticos de España declarados en 1931
Bienes individuales inscritos Patrimonio de la Humanidad en España (Caminos de Santiago)
Sobrado
Sobrado (La Coruña)